Duperré ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Duperré (1832–1914), französischer Vizeadmiral
 René Dupéré (* 1946), kanadischer Komponist
 Victor Guy Duperré (1775–1846), französischer Baron und Admiral
 Victor Duperré (1825–1900), französischer Vizeadmiral

Siehe auch:
 Dupéré
 Duperré, früherer Name des algerischen Ortes Aïn Defla
 Duperré-Bucht, Bucht der Brabant-Insel im Palmer-Archipel, Antarktis
 Amiral Duperré, frühes Schlachtschiff der französischen Marine